Ностини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ностини, Джулиано (1912—1983) — итальянский фехтовальщик-рапирист, многократный чемпион мира, призёр Олимпийских игр.
 Ностини, Ренцо (1914—2005) — итальянский фехтовальщик, рапирист и саблист, многократный чемпион мира, призёр Олимпийских игр.